

Населені пункти та їхні частини

 Біскупець — місто в Ольштинському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Біскупець — гміна в Ольштинському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Біскупець — гміна в Новомейському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Біскупець — село в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Біскупець — частина міста Ілжа в Радомському повіті Мазовецького воєводства
 Біскупець — осада в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки